La marjolaine est une plante de la famille des Lamiacées, utilisée comme plante condimentaire, qui ressemble à l'origan (appelé parfois marjolaine sauvage).

Prénom 
Marjolaine est un prénom français floral fêté le 5 octobre comme sainte Fleur et fêté aussi le 16 novembre. Il est porté notamment par :
 Marjolaine Bui (1981-), actrice, chanteuse, animatrice de télévision et bimbo française d'origine vietnamienne vedette de l'émission française de télé-réalité Marjolaine et les millionnaires
 Marjolaine Deschênes (1975-), écrivaine québécoise
 Marjolaine Hébert (1926-2014), actrice québécoise
 Marjolaine Louveau, danseuse française

Autres 
 Marjolaine, une entreprise française de lingerie fondée en 1947.
 Marjolaine, gâteau créé en 1950 par Fernand Point
 Marjolaine, titre d'une chanson de Francis Lemarque.
 Compagnons de la Marjolaine, chanson traditionnelle française
 Lac Marjolaine, un lac des îles Kerguelen
 Magasin Marjolaine, magasin Art nouveau bruxellois conçu par Léon Sneyers
 Salon Marjolaine, salon parisien consacré au bio et au développement durable
 Théâtre de la Marjolaine, théâtre québécois

Références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français